Хорошавины — название населённых пунктов в России:

 Хорошавины — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Хорошавины — деревня в Оричевском районе Кировской области.